trzy z pięciu stawów w grupie Harnaskich Stawów:
 Pośredni Harnaski Staw (Vyšné Sesterské pleso)
 Niżni Harnaski Staw (Nižné Sesterské pleso)
 Niżnie Harnaskie Oko (Prostredné Sesterské pleso)
 rzadko używana nazwa Zbójnickich Stawów (Zbojnícke plesá)